De Tirreno-Adriatico 2016 was de 51ste editie van deze Italiaanse etappekoers. De wedstrijd werd tussen 9 en 15 maart verreden.

In zeven etappes reden de renners van Lido di Camaiore, waar een ploegentijdrit moest worden afgewerkt, naar San Benedetto del Tronto, ook daar wachtte een tijdrit. De 5e etappe was de koninginnenrit, met vijf beklimmingen en aankomst op de Monte San Vicino; omdat die uiteindelijk geschrapt werd wegens hevige sneeuwval, stegen de kansen van niet-klimmers.

De ronde maakte deel uit van de UCI World Tour 2016. De wedstrijd wordt vaak gezien als test voor Milaan-San Remo, maar ook als eerste test voor de klassementsrenners.

De organisatie verkoos ploegen van 8 renners, waardoor 23 ploegen konden deelnemen in plaats van de gebruikelijke 22. De titelverdediger was de Colombiaan Nairo Quintana.

Deelnemende ploegen 
Er mochten 23 ploegen deelnemen van organisator RSC, 18 ploegen rechtstreeks uit de UCI World Tour en vijf via wildcards van het ProContinentale niveau: Androni Giocattoli-Sidermec (Ita), Bardiani CSF (Ita), Bora-Argon 18 (Dui), Caja Rural-Seguros RGA (Spa) en CCC Sprandi Polkowice (Pol).

Startlijst

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe
De organisatie besloot deze rit te schrappen wegens extreme sneeuwval in Monte San Vicino.

6e etappe

7e etappe

Klassementenverloop

Klassementen

Algemeen Klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Jongerenklassement

Ploegenklassement

Externe link
 Officiële website 
 

2016
Tirreno-Adriatico
UCI World Tour 2016